Меренге:

 Меренге — музыкальный жанр.
 Меренге — танец.

См. также 
 Меренга